Steinfresser (lateinisch Lithophagus) bezeichnet

 Tiere, welche Steine aufnehmen, siehe Gastrolith
 die Urform der auch als Petrophaga Lorioti bezeichneten Steinlaus
 in Zedlers Universallexikon den Vielfraß
 die Muschelgattung Lithophaga
 Fiktive Wesen Im Land des Zauberers von Oz, in Masters of the Universe (Spieleserie) und bei Barbara Frischmuth